Bartholomäus Bruyn (auch Barthel Bruyn, Bartholomaeus Bruyn) ist der Name folgender Personen:

Bartholomäus Bruyn der Ältere (1493–1555), deutscher Maler und Porträtist
 Bartholomäus Bruyn der Jüngere (1523/1525–1607/1610), deutscher Maler
 Bartholomäus Bruyn III. (1550/1560–nach 1603), deutscher Maler